Князь Фёдор Андреевич Хилков Молодой (ум. 1657 (возможно, в 1654), Москва) — стольник, боярин и воевода из рода Хилковых, сын стольника князя Андрея Ивановича Хилкова.

Биография 
Князь Фёдор Андреевич Хилков начал свою службу в 1598 году, когда участвовал в серпуховском походе царя Бориса Фёдоровича Годунова против крымских татар. Занимал различные придворные должности, в 1626 году был пожалован в царские стольники.

В 1645 году стольник князь Фёдор Андреевич Хилков был назначен первым воеводой в Белгород. Белгородский воевода руководил обороной южнорусских границ от набегов крымских татар и ногайцев, ему подчинялись все воеводы остальных украинных городов.

В 1646 году белгородский воевода князь Фёдор Андреевич Хилков, собрав пограничные войска, двинулся в рыльский уезд, где в бою под Городенском разгромил крымско-татарское войско, которое было изгнано из южнорусских владений.

В 1649 году был назначен на воеводство в Великий Новгород, но не смог справиться с восставшими горожанами, которые отстранили его от управления городом. В 1650 году по царскому указу был отозван из Новгорода в Москву. В 1652 году князь Фёдор Андреевич Хилков был отправлен в Путивль, откуда вел переговоры с запорожским гетманом Богданом Михайловичем Хмельницким о присоединении Украины к Русскому государству.

В 1654 году по царскому указу князь Фёдор Андреевич Хилков был вызван из Путивля в Москву, где предоставил отчет о своём управлении. Во время отсутствия царя Алексея Михайловича был оставлен «ведать Москву». В 1654 сообщалось, что князь лежал при смерти в Москве во время эпидемии чумы, но Русский биографический словарь сообщает, что он умер от чумы в Москве в 1657 году. Дети: Семен, Петр, Иван и Юрий Хилковы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фёдор Андреевич
Стольники (Русское государство)
Воеводы
Воеводы Белгорода
Воеводы Новгорода
Бояре
Умершие в 1657 году